Karanowo steht für:
 Karanowo (Oblast Burgas), Dorf in der Oblast Burgas, Bulgarien
 Karanowo (Oblast Sliwen), Dorf in der Oblast Sliwen, Bulgarien – Namensgeber der Karanowo-Kultur
 Karanowo (Jaroslawl), Siedlung im Rajon Rybinsk, Oblast Jaroslawl, Russland